

Astronomia
 20403 Attenborough – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Attenborough – ward appartenente al distretto di Broxtowe, nel Nottinghamshire, Regno Unito

Persone 
 David Attenborough – divulgatore scientifico e naturalista britannico
 Michael Attenborough – regista teatrale e direttore artistico britannico
 Richard Attenborough – attore, regista e produttore cinematografico britannico